То́льсбург (), ныне именуемый замок То́олсе () — самый северный и самый «молодой»  на территории Эстонии. Находится в волости Хальяла уезда Ляэне-Вирумаа недалеко от города Кунда.

История 
Годом постройки замка Вредеборх (Vredeborch), который должен был защищать порт Раквере от набегов пиратов, считается 1471 год, а его основателем — магистр Ливонского ордена Йоханн Вальдхаун фон Герсе. 

Изначально был возведён трёхэтажный дом-крепость с башней, которая позже стала западной стороной замка. Уже к концу XV века замок расширили, так что он представлял собой комплекс с внешним и внутренним двором, стены которого были высотой 14 метров и толщиной 2 метра.

В ходе последующего развития была возведена надвратная башня, функцией которой была охрана возведённого немного позднее лагерного двора и северо-западного угла форта. За главной стеной старого дома-крепости возвели круглую орудийную башню. Одновременно со строительством орудийной башни была увеличена высота стены замка, а на северной стороне были построены два данскера.

Строительство замка продолжалось два столетия. Во время Ливонской войны (1558–1583) он был разрушен. Тольсбург упомянут в Тявзинском мирном договоре (1595), где русские в числе прочего отказываются от всех прав на несколько эстляндских замков и их владений.

Позднее замок частично восстановили, и в начале XVII века он был лишь частично пригоден для использования. Во время Северной войны (1700–1721) замок окончательно превратился в руины и был заброшен.

В 1998 году руины замка были внесены в Государственный регистр памятников культуры Эстонии.

Примечания

Ссылки 
 История замка Тоолсе с 1471 года до наших дней, его современное состояние на сайте Winding Route 
 Sihtasutus Virumaa Muuseumid Toolse ordulinnusest 
 Эстонская почтовая марка и конверт с изображением замка Тоолсе на сайте Eesti Post 
 Панорамные фотографии замка Тоолсе
 Информация о замке Тоолсе на сайте castle.lv 

Замки Ливонского ордена
Памятники культуры Эстонии
Развалины замков в Эстонии
Волость Вихула
Ляэне-Вирумаа